Николай Христозов може да се отнася за:

 Николай Христозов (футболист)
 Николай Христозов (писател)